Rypobius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Leconte 1852. Rypobius ingår i familjen punktbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Punktbaggar
Rypobius